La Prva slovenska nogometna liga 1993-1994 è stata la terza edizione della massima serie del campionato di calcio sloveno disputata tra il 22 agosto 1993 e il 12 giugno 1994 e conclusa con la vittoria del SCT Olimpia Lubiana, al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Štefan Škaper (ND Beltinci), con 23 reti.

Formula 
Le squadre partecipanti passarono dalle 18 della stagione precedente alle 16 di quella attuale e disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 30 partite.

Le ultime due retrocedettero in Druga slovenska nogometna liga.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono tre: i campioni e la seconda classificata alla  Coppa UEFA 1994-1995 mentre la squadra vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1994-1995.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Slovenia
      Qualificata alla Coppa UEFA
      Qualificata alla Coppa delle Coppe
      Retrocessa in 2.SNL

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 SCT Olimpia Lubiana Campione di Slovenia 1993-94 e qualificata alla Coppa UEFA
 NK Mura qualificata alla Coppa UEFA
 Maribor Branik qualificata alla Coppa delle Coppe
 Slovan Mavrica e Krka Novoterm retrocesse in 2.SNL.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
Prva slovenska nogometna liga